Tlumačov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tlumačov (okres Domažlice)
 Tlumačov (okres Zlín)